Супо́нин — фамилия.

Известные носители